Johannes Christiansen henviser til:

 Johannes Christiansen (jurist) (1809-1854) – tysk jurist
 Johannes Christiansen (politiker) (1850-1913) – norsk politiker